Etemad ist der Familienname folgender Personen:

 Akbar Etemad (* 1930), iranischer Wissenschaftler, Leiter der Iranischen Atomenergieorganisation
 Rakhshan Bani-Etemad (* 1954), iranische Filmregisseurin und Drehbuchautorin